Шемахинский уезд () — административная единица в составе Каспийской области, Шемахинской губернии, Бакинской губернии и Азербайджанской ССР. Центр — город Шемаха (Шамахи).

История 
Шемахинский уезд был образован в 1840 году в составе Каспийской области. В 1846 году отнесён к Шемахинской губернии, в 1859 — к Бакинской. В 1920 году Шемахинский уезд стал частью Азербайджанской ССР.

Упразднён в 1929 году.

Население 
По первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в уезде проживало 121 842 чел. В уездном городе Шемахе проживало 20 007 чел.

Согласно ЭСБЕ население уезда в 1903 году составляло 123 610 чел. (66 547 мужчин и 57 063 женщины). В уездном городе — 20 008

Согласно переписи населения 1926 года население уезда составляло 91 185 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезд входило 65 сельских обществ и 33 кочевьев:

Кочевья:

В 1926 году уезд делился на 10 участков: Ахсуйский, Баскальский, Геоглярский, Крузминский, Кубалибала-Огланский, Лагичский, Маразинский, Матрасинский, Хильмилинский, Чухур-Юртский.

См. также 
 Шемахинская епархия

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. т.61.:/ под редакцией Н. А. Тройницкого. — (Санкт-Петербург): издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899—1905. Бакинская губерния 
  Кавказский календарь на 1910 год.: 65-й год, ч. 1 / под ред. В. В. Стратонова. - [1909]. - VIII, 928 с. : ил.
  Кавказский календарь на 1910 год : 65-й год. Ч. 2. - [1909]. - 363 с., 878 стб. разд. паг., 2 л. карт

Уезды Бакинский губернии
Уезды Азербайджанской ССР